Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Nestor che ha battuto in finale Geoff Grant 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Steve Campbell (quarti di finale)
 Dick Norman (secondo turno)

 Kevin Ullyett (semifinali)
 Andrew Richardson (primo turno)
 Geoff Grant (finale)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1997